Михаил Владимирович Сараев (1876—1914) — забайкальский казак, есаул, герой Первой мировой войны.

Биография 
Родился 10 сентября 1876 года, образование получил в Иркутской военно-фельдшерской школе, Иркутском юнкерском училище и офицерской кавалерийской школе.

7 февраля 1898 года произведён в хорунжие 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска.

В 1900—1901 годах принимал участие в Китайской кампании против боксёров, за отличие награждён орденами св. Анны 4-й степени и св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. 7 февраля 1902 года произведён в сотники.

В 1904—1905 годах Сараев сражался на Дальнем Востоке с японцами и за отличия в этой кампании был награждён тремя орденами: св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, св. Анны 3-й степени с мечами и бантом и св. Анны 2-й степени с мечами. Также 7 ноября 1904 года он получил чин подъесаула.

Продолжая службу в Аргунском казачьем полку Сараев 7 ноября 1908 года был произведён в есаулы.

С самого начала Первой мировой войны Сараев находился на русско-немецком фронте. Погиб в бою 19 октября 1914 года. Высочайшим приказом от 17 апреля 1915 года он посмертно был награждён орденом св. Георгия 4-й степени

Источники 
 Высочайшие приказы по Военному ведомству. К № 1282 «Разведчика». — С. 531.
 Список есаулам гвардейских и армейских казачьих частей по страшинству в каждом войске. Составлен по 10 января 1914 г. — , 1914. — С. 163.
 Шабанов В. М. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Именные списки 1769—1920. Биобиблиографический справочник. — , 2004. — С. 741. — ISBN 5-89577-059-2

Есаулы
Забайкальские казаки
Участники китайского похода (1900—1901)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Погибшие в Первую мировую войну
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени